Ушкарасу — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ушкарасу — село в Жаркаинском районе Акмолинской области.
 Ушкарасу — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Ушкарасу — село в Аулиекольском районе Костанайской области.